Long Creek (Illinois)
 Long Creek Township (Illinois)
 Long Creek Township (Iowa)
 Long Creek (Oregon)
 Long Creek (Nouveau-Brunswick), communauté de la paroisse de Johnston du comté de Queens, dans le Nouveau-Brunswick

Homonymie de localités aux États-Unis